Feldkirchen este numele următoarelor localități:

în Austria:
 Feldkirchen in Kärnten, un oraș din landul Carintia 
 Feldkirchen bei Mattighofen, o comună din landul Austria Superioară
 Feldkirchen an der Donau, o comună din landul Austria Superioară
 Feldkirchen bei Graz, o comună din landul Stiria

în Germania:
 Feldkirchen-Westerham, o comună din districtul Rosenheim, landul Bavaria de care aparține localitatea Feldkirchen
 Feldkirchen, o comună din districtul München, landul Bavaria, vezi Feldkirchen (München)
 Feldkirchen, o comună din districtul Straubing-Bogen, landul Bavaria, vezi Feldkirchen (Niederbayern).

În Germania există de asemenea următoarele subunități administrative:
 Feldkirchen din Ainring
 Feldkirchen din Ingolstadt
 Feldkirchen din Loiching
 Feldkirchen din Mengkofen
 Feldkirchen din Moosburg an der Isar
 Feldkirchen din Neuburg an der Donau
 Feldkirchen din Neuwied
 Feldkirchen din Rott am Inn
 Feldkirchen din Trostberg
 Feldkirchen din Vilsbiburg